Кејти има више значења:
 Кејти (Тексас)
 Кејти (Оклахома)